Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 2001 werd van 23 februari tot en met 13 maart 2001 gespeeld in Moskou. 
Rustdagen waren 2 en 10 maart. 
Op 3 maart werden inhaalpartijen gespeeld door spelers die te laat arriveerden voor de 1e en 2e ronde. 
De deelnemers waren onder andere afkomstig uit het kandidaten toernooi 1997 in Stadskanaal en het Europese zonetoernooi 2000 in Polen. 
Edvardas Bužinskis trok zich na 6 partijen wegens ziekte terug uit het toernooi terwijl hij 8 punten had behaald. 
Paul Oudshoorn was aanwezig om Harm Wiersma te vervangen als bondscoach van de Nederlandse deelnemers. 

Na een bliksemstart met 11 punten uit 6 partijen en een totaalscore van 22 punten uit 16 partijen behaalde de Rus Aleksej Tsjizjov zijn 9e wereldtitel. 
Hij had 1 punt voorsprong op nummer 2 Guntis Valneris uit Letland, 2 punten op de Nederlanders Johan Krajenbrink en Rob Clerc en 3 punten op titelverdediger en landgenoot Aleksandr Schwarzman. 
De 3e plaats werd aan Krajenbrink toegekend op basis van een groter aantal overwinningen dan Clerc. 
Van de overige Nederlandstalige deelnemers eindigden Johan Koster op de 16e plaats (10 pt.) en Ronald Schalley uit België op de 17e plaats (4 pt.). 
Op 14 maart speelden de Russen Aleksandr Georgiejev en Andrej Kalmakov een barrage om de 6e plaats die werd gewonnen door Georgiejev.

Eindstand

Externe links
 Eindstand met scoretabel, tussenstanden en partijen
 Fragmenten deel 1
 Fragmenten deel 2
 Fragmenten deel 3
 Fragmenten deel 4

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Rusland
Dammen 2001
Dammen in 2001
Dammen 2001